Konsoziation (lat. consociare 'eng verbinden') steht für:

 Konsoziation (Sprachwissenschaft), das paarförmige Auftreten mancher Wörter
 Konsoziation (Staatslehre)